A National Basketball Association 1960–1961-es szezonja az amerikai professzionális kosárlabdaliga 15. szezonja volt.

A győztes a Boston Celtics lett, amely a döntőben összesítésben 4–1-re nyert a St. Louis Hawks ellen. Az alapszakasz legértékesebb játékosa Bill Russell lett.

A Lakers Minneapolisból Los Angelesbe költözött. A mérkőzések számát csapatonként 75-ről 79-re emelték.

Alapszakasz

Rájátszás

Díjak 
Legértékesebb játékos: Bill Russell
Az év újonca: Oscar Robertson

All-Star-mérkőzés 

MVP: Oscar Robertson
Vezetőedzők: Paul Seymour (Nyugat), Red Auerbach (Kelet)

Források

További információk 
 Az NBA hivatalos honlapja

NBA-szezonok
Nba
Nba